«Сло́жности» () — американский драматический телесериал, созданный Мэттом Никсом. Шоу, главные роли в котором исполнили Джейсон О’Мара и Джессика Зор, шло на телеканале USA Network с 18 июня по 13 августа 2015 года.

28 августа 2015 года было объявлено, что второй сезон сериала не будет заказан.

Сюжет

В ролях

Основной состав 
 Джейсон О’Мара — доктор Джон Эллисон
 Джессика Зор — медсестра Гретхен Полк
 Бет Рисграф — Саманта Эллисон, жена Джона
  — доктор Бриджет О’Нил
 Альберт С. Бейтс — Оливер Элиссон, сын Джона и Гретхен

Второстепенный состав 
 Крис Чок — Дариус Бишоп
  — Кайл Хокинс
  — Джед
  — СиДжей
 Ронрико Ли — доктор Квентин Харпер
 Анна Энгер — медсестра Мия Джой
 Кристина Хорн — Шерри Перкинс

Эпизоды

Разработка и производство 
Мэтт Никс срежиссировал пилотный эпизод. В марте 2014 года USA Network заказал десять эпизодов первого сезона. Производство началось в сентябре 2014 года в Атланте, Джорджия.

Отзывы критиков 
Телесериал «Сложности» получил в основном смешанные отзывы от критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes шоу имеет 59% „свежести“, что основано на 17-ти отзывах, а средний рейтинг составляет 6,1/10. Вердикт сайта гласит: „У шоу «Сложности» нет недостатка в амбициях — или интригующих персонажах и идей — хотя в его запутанный сюжет порой трудно поверить“. Metacritic даёт шоу оценку 55 из ста на основе „в целом смешанных отзывах“ 14-ти критиков.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Драматические телесериалы США
Медицинские телесериалы США
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала USA Network
Телесериалы США, завершённые в 2015 году